Fatty peut désigner :
 Roscoe Arbuckle surnommé Fatty Arbuckle (1887-1933), acteur et réalisateur du cinéma muet américain ;
 Films avec le terme « Fatty » qu'il a réalisés ou joués :
 Fatty et le Voleur (1913)
 Fatty policeman (1913)
 Charlot et Fatty dans le ring (1914)
 La Culotte magique de Fatty (1914)
 Les Noces de Fatty (1914)
 Fatty au poulailler (1914)
 Fatty chez les peaux rouges (1914)
 Fatty au théâtre (1915)
 Mabel épouse Fatty (1915)
 Fatty et la plongeuse (1915)
 Fatty teinturier (1915)
 Les Tribulations de Fatty (1915)
 Fatty vagabond (1916)
 Fatty à la fête foraine (1917)
 Fatty boucher (1917)
 Fatty chez lui (1917)
 Fatty docteur (1917)
 Fatty en bombe (1917)
 Fatty m'assiste (1917)
 La Noce de Fatty (1917)
 Fatty à la clinique (1918)
 Fatty bistro (1918)
 Fatty cuisinier (1918)
 Fatty Groom (1918)
 Fatty shérif (1918)
 La Mission de Fatty (1918)
 Fatty cabotin (1919)
 Fatty rival de Picratt (1919)
 Fatty candidat (1920)

Voir aussi